Asplund steht für:
 Asplund (Ort), einen Ort in der schwedischen Provinz Stockholm län

Asplund ist der Familienname folgender Personen:
 Arne J. A. Asplund (1903–1993) schwedischer Ingenieur, Erfinder des Asplund-Defibrators
 Bengt Asplund (* 1957), schwedischer Radrennfahrer
 Birger Asplund (* 1929), schwedischer Hammerwerfer
 Carl-Erik Asplund (* 1923), schwedischer Eisschnellläufer
 Erik Asplund (1888–1974), schwedischer  Botaniker
 Gunnar Asplund (1885–1940), schwedischer Architekt
 Hans Asplund (1921–1994), schwedischer Architekt
 Harald Asplund (1831–1904), schwedischer Ingenieur
 Johan Asplund (1937–2018), schwedischer Soziologe
 Josefin Asplund (* 1991), schwedische Schauspielerin
 Karl Asplund (1890–1978), schwedischer Dichter, Kunsthistoriker, Schriftsteller und Übersetzer
 Lillian Asplund (1906–2006), Überlebende des Untergangs der Titanic
 Martin Asplund (* 1970), schwedischer Astrophysiker
 Peter Asplund (* 1969), schwedischer Jazz-Trompeter, Bandleader und Komponist
 Rasmus Asplund (* 1997), schwedischer Eishockeyspieler
 Sven Olof Asplund (1902–1984), schwedischer Bauingenieur